Marske peut désigner :

 Marske (cheval)
 Marske (Richmondshire), Yorkshire du Nord, Angleterre
 Marske-by-the-Sea, Redcar et Cleveland, Yorkshire du Nord, Angleterre
 Gare de Marske